
Molekulska formula -{C3H5NO}- se može odnositi na:
 Beta-laktam
 Akrilamid